Willowgrove est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, quartier de la ville de Saskatoon
Saskatoon Willowgrove, circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme